Het anorganisch pigment kobaltfosfaat, ook wel kobaltviolet donker genoemd.
Het anorganisch pigment kobaltarsenaat, ook wel kobaltviolet licht genoemd.
Het anorganisch pigment kobaltammoniumfosfaat